Dogstar pode significar:

Dogstar (desenho animado)
Dogstar (banda)

Desambiguação